Örnsköldsvik kan syfta på:

Örnsköldsvik – en tätort i Sverige
Örnsköldsviks kommun – en kommun i Sverige
Örnsköldsviks stad – en tidigare administrativ stad i Sverige
Örnsköldsviks kyrka – en kyrkobyggnad i Sverige
Örnsköldsviks församling – en församling i Sverige
 Örnsköldsviks centralstation – en järnvägsstation
 Örnsköldsviks norra station – en järnvägsstation
Örnsköldsviks FF – en fotbollsförening i Sverige
Örnsköldsviks SK – en sportklubb i Sverige
 6795 Örnsköldsvik – en asteroid